SGZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Singora (Thailandia)